Marcantonio Colonna je jméno označující vícero osob z mocného rodu Colonna.

Páni a vévodové-princové z Paliana 
 Marcantonio I. Colonna, pán z Paliana
 Marcantonio II. Colonna, vévoda-princ z Paliana, generální kapitán Církve a místokrál Sicílie
 Marcantonio III. Colonna, vévoda-princ z Paliana
 Marcantonio IV. Colonna, vévoda-princ z Paliana
 Marcantonio V. Colonna, vévoda-princ z Paliana
 Marcantonio VI. Colonna, vévoda-princ z Paliana
 Marcantonio VII. Colonna, vévoda-princ z Paliana
 Marcantonio VIII. Colonna, vévoda-princ z Paliana

Ostatní Colonnové 
 Marcantonio Colonna (1523–1597), kardinál
 Marcantonio Colonna (1724–1793), kardinál

Ostatní 
 Pseudonym Marcantonio Colonna použil britský historik Henry Sire při první publikaci knihy Papež diktátor.

Colonnové